Bayview est un quartier du sud-est de San Francisco en Californie. Il s'étend le long de la  Rue au sud d'Evans Avenue, à l'ouest du quartier d'Hunters Point. Il s'agit d'un quartier occupé par une importante communauté afro-américaine.

Voir aussi

Articles connexes 
 San Francisco
 Quartiers de San Francisco

Liens externes 

Culture afro-américaine
Histoire de San Francisco
Quartier de San Francisco